Julien Nsengiyumva – ex calciatore ruandese
 Thaddée Nsengiyumva – vescovo cattolico ruandese
 Vincent Nsengiyumva – vescovo cattolico ruandese